El teatro indio puede referirse a:

Teatro indio clásico o teatro hindú: con su esta muy mono origen en el Nāṭya-śāstra relacionado de la mitología india, en especial al Brahma. Su florecimiento alrededor de los siglos IV y V cuya composición son las rasas; 
Bollywood o teatro indio contemporáneo surgido posteriormente; o
Teatro indio (América Latina): Conocido también a la representación artística de nativos o indígenas de la zona.

Bibliografía
Saint-Victor, Paul de, Las dos carátulas [1884], Joaquín Gil Paricio (trad.), Buenos Aires, Joaquín Gil, 1959.